Luis Fernando Saritama Padilla  (Loja, 20 de outubro de 1983) é um futebolista profissional equatoriano, meia, milita no Deportivo Cuenca.

Títulos 
Deportivo Quito
 Campeonato Equatoriano de Futebol: 2008
 Campeonato Equatoriano de Futebol: 2009
 Campeonato Equatoriano de Futebol: 2011

Ligações externas
Perfil do Jogador na FEF
Perfil em Ogol

Naturais de Loja (cidade)
Futebolistas do Equador
Futebolistas da Sociedad Deportivo Quito
Futebolistas do Club Alianza Lima
Futebolistas do Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Futebolistas do Club de Fútbol América
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Barcelona Sporting Club
Futebolistas do Club Deportivo Cuenca
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2004
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014